Новые Кельцы — село в Скопинском районе Рязанской области, входит в состав Корневского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу речки Старый Келец в 6 км на северо-запад от центра поселения села Корневое и в 9 км на запад от районного центра города Скопин.

История 

Первоначальное построение в селе деревянной Георгиевской церкви относится к 1754 году; вместо деревянной обветшавшей. В 1860 году начато строительство каменной Георгиевской церкви, окончено — в 1862 году. Школа заведена в селе в 1840 году местным священником Филиппом Прокопиевичем Соловьёвым, помещалась в его же доме и до 1875 года находилась в заведовании Палаты Государственных Имуществ.

В XIX — начале XX века село входило в состав Корневской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 256 дворов.

С 1929 года село являлось центром Новокелецкого сельсовета Скопинского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Корневского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена недействующая Церковь Георгия Победоносца (1862).

Примечания 

Населённые пункты Скопинского района